Кочанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Кочанов, Афанасий Васильевич (1888—?) — советский политический деятель, член Карельского ЦИК.
 Кочанов, Алексей Васильевич — псковский степенный посадник.
 Кочанов, Виктор Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Кочанова 
 Кочанова, Мария Ростиславовна (род. 2002) — российская легкоатлетка.
 Кочанова, Наталья Ивановна (род. 1960) — руководитель городской администрации города Новополоцка, Республика Беларусь.